Hubail ist der Familienname folgender Personen:

 A'ala Hubail (* 1982), bahrainischer Fußballspieler
 Mohamed Hubail (* 1983), bahrainischer Fußballspieler